BK poate fi:
 Berkeliu, element chimic cu simbolul Bk
 Bosnia și Herzegovina, codul FIPS 10-4 și vechiul cod NATO al acestei țări
 Bad Kreuznach, oraș în Germania
 Brooklyn, NY, cartier în New York City
 Burger King, lanț de restaurante fast-food din Statele Unite